Příjmení Hagan nese více různých osobností:

 Kay Haganová (1953–2019) – americká právnička, bankéřka a politička
 Marianne Haganová (* 1966) – americká herečka
 Molly Haganová (* 1961) – americká herečka

Externí odkazy